Niklas Sundström, švedski hokejist, * 6. junij 1975, Örnsköldsvik, Švedska.

Sundström je ob začetku in koncu kariere igral za MoDo Hockey v švedski ligi. Skupno je v prvi švedski ligi v enajstih sezonah odigral 441 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 93 golov in 217 podaj, ter 60 tekem končnice, na katerih je dosegel 18 golov in 25 podaj. V sezoni 2006/07 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1993 je bil kot osmi izbran v prvem krogu NHL nabora s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba San Jose Sharks in Montreal Canadiens, je v desetih sezonah odigral 750 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 117 golov in 232 podaj, ter 59 tekem končnice, na katerih je dosegel 6 golov in 22 podaj. V sezoni 2004/05, ko liga NHL zaradi stavke ni potekala, je igral za HC Milano v italijanski ligi in s klubom osvojil naslov državnega prvaka.	

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik zlate in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 62-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 2
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 7
| 11
| 18
|
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 10
| 4
| 14
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 4
| 9
| 13
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 3
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 37
| 7
| 12
| 19
|
| 28
|
| 11
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 4
| 7
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 34
| 8
| 13
| 21
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 9
| 12
| 21
| +2
| 14
|
| 11
| 4
| 3
| 7
| +1
| 4
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 24
| 28
| 52
| +23
| 20
|
| 9
| 0
| 5
| 5
| +3
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 97/98
|
| 70
| 19
| 28
| 47
| 0
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 13
| 30
| 43
| -2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 8
| 5
| 2
| 7
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 12
| 25
| 37
| +9
| 22
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 10
| 39
| 49
| +10
| 28
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
|
| 73
| 9
| 30
| 39
| +7
| 50
|
| 12
| 1
| 6
| 7
| +3
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 47
| 2
| 10
| 12
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 02/03
|
| 33
| 5
| 9
| 14
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 03/04
|
| 66
| 8
| 12
| 20
| +3
| 18
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 33
| 9
| 30
| 39
|
| 40
|
| 15
| 4
| 14
| 18
|
| 22
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 05/06
|
| 55
| 6
| 9
| 15
| -6
| 30
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +3
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 06/07
|
| 47
| 9
| 36
| 45
| +21
| 116
|
| 20
| 5
| 8
| 13
| +3
| 26
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 07/08
|
| 45
| 7
| 30
| 37
| +8
| 128
|
| 5
| 0
| 6
| 6
| +1
| 14
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 49
| 18
| 35
| 53
| +22
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 09/10
|
| 32
| 5
| 15
| 20
| +1
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 10/11
|
| 53
| 11
| 22
| 33
| +12
| 40
|
| 10
| 6
| 6
| 12
| +10
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 11/12
|
| 50
| 11
| 26
| 37
| +14
| 42
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 12/13
|
| 46
| 9
| 14
| 23
| +2
| 34
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 0
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1292
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | 521
| bgcolor="#7FFF00" | 779
| bgcolor="#7FFF00" | +132
| bgcolor="#7FFF00" | 880
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti HC Milano